Nahor este nume a două personaje din Vechiul Testament: fiul lui Serug și tatăl lui Terah și altul care este fiul lui Terah și fratele lui Avraam și Haran.

Religie